El Torneig de San Diego 2011, oficialment conegut com a Mercury Insurance Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de juliol i el 7 d'agost de 2011 al La Costa Resort and Spa de Carlsbad, prop de San Diego, Califòrnia, Estats Units.

La parella formada per Květa Peschke i Katarina Srebotnik van aconseguir el cinquè títol de la temporada, encadenant també una ratxa de catorze victòries consecutives que les van permetre guanyar tres títols.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011